Тамина Тагизаде (род. 1982; ) — азербайджанская журналистка. В данный момент живёт в городе Берн в Швейцарии. Учится в Бернском университете. Несколько раз сидела в тюрьме. По своим словам, из-за преследовании со стороны властей была вынуждена покинуть страну. Писала для районной газеты, затем работала до 2011 года в качестве редактора на телевидении в Гяндже. Ведёт блог (tahminatagizade.wordpress.com). Одна из основателей интернет-телевидения Мейдан ТВ.

Награды 
В 2013 в Осло получила премию имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» (Gerd Bucerius-Förderpreis Freie Presse Osteuropas). Номинировало журналиста посольство Германии в Баку.

Примечания

Ссылки 
 Блог: 
 

Журналистки Азербайджана
Лауреаты премии «Свободная пресса Восточной Европы»